Rene Robert »Bobby« Joliat, kanadski profesionalni hokejist, * 25. april 1898, Ottawa, Ontario, Kanada, † 10. avgust 1953. 

V ligi NHL je odigral le eno tekmo, in sicer za ekipo Montreal Canadiens. Njegov brat Aurel Joliat je bil tudi hokejist.

Kariera
Joliat je začel igrati hokej na ledu leta 1916. Tedaj je oblekel dres amaterskega moštva Ottawa Grand Trunk, ki je igralo v ligi Ottawa City Hockey League. Sezono 1917/18 je prebil v drugi OCHL ekipi, ekipi Ottawa Aberdeens, zatem pa je tri sezone igral v moštvu Ottawa New Edinburghs, še enem OCHL moštvu. Po kratkem premoru in igranju za moštvo Iroquis Falls Papermakers v sezoni 1920/21 je naslednji dve sezoni znova nastopal za ekipo Ottawa New Edinburghs. 

Leta 1923 je prestopil v OCHL moštvo Hull Volants, kot prost igralec je nato v sezoni 1924/25 igral za NHL moštvo Montreal Canadiens. Sredi sezone je nato prestopil v amatersko ligo United States Amateur Hockey Association in moštvo Boston Maples. Po štiriletni odsotnosti z ledenih ploskev je leta 1929 okrepil OCHL moštvo Ottawa Shamrocks in zanj igral do upokojitve naslednje leto.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Grand Trunk
| OCHL
| 16/17
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Aberdeens
| OCHL
| 17/18
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 18/19
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 19/20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 20/21
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Iroquis Falls Papermakers
| NOHA
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 21/22
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 22/23
|
| 16
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Hull Volants
| OCHL
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 24/25
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Maples
| USAHA
| 24/25
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| colspan="17" |
|-
| Ottawa Shamrocks
| OCHL
| 29/30
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 20
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Ottawa Grand Trunk
Hokejisti Ottawa Aberdeens
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Iroquis Falls Papermakers
Hokejisti Hull Volants
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Boston Maples
Hokejisti Ottawa Shamrocks